Санта-Фе () — остров в составе островов Галапагос. Британцы также назвали остров Баррингтон () в честь адмирала Самуэля Баррингтона.

География 

Площадь острова составляет 24,13 км², а наивысшая точка находится на высоте 259 м над уровнем моря. Санта-Фе расположен в центре архипелага, юго-восточнее острова Санта-Крус. В геологическом отношении является остатком щитовидного вулкана.

На острове обитает эндемичный вид семейства игуановых — бледный конолоф (Conolophus pallidus). На других островах архипелага встречаются лишь обыкновенные конолофы (Conolophus subcristatus).

См. также 
 Список вулканов Эквадора

Примечания 

Вулканы по алфавиту
Вулканы Эквадора
Галапагос
Щитовые вулканы